Alter kan betekenen:
 Alter (psychologie), een ingebeelde persoonlijkheid tijdens psychosen
 Alter (motormerk), een historisch Frans motormerk
 Alter (SQL), een type opdracht in de databasetaal SQL